Тайси:

 Тайси — посёлок в Японии, находящийся в уезде Минамикавати префектуры Осака.
 Тайси — посёлок в Японии, находящийся в уезде Ибо префектуры Хёго.